Курдима́нш () — название нескольких коммун во Франции:

 Курдиманш (Валь-д’Уаз) — в департаменте Валь-д’Уаз.
 Курдиманш-сюр-Эссон — в департаменте Эсон.